Fechter ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Timmermann-Fechter (* 1963), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Charles Albert Fechter (1824–1879), französisch-englischer Schauspieler
 Daniel Albert Fechter (1805–1876), Schweizer Theologe, Pädagoge und Historiker
 Ernst Fechter (1924–1998), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Jacob Fechter (1717–1797), Schweizer Ingenieur, Baumeister und Geodät
 Hans Fechter (1885–1955), deutscher Admiral
 Paul Fechter (1880–1958), deutscher Theaterkritiker, Redakteur und Schriftsteller
 Peter Fechter (1944–1962), deutsch-deutsches Maueropfer
 Rudolf Fechter (1912–1990), deutscher Diplomat
 Werner Fechter (1910–1994), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Fechten